El abuso (del latín “abusus”, “ab” = contra y “usus”; uso o sea que significa un uso contrario al correcto o indicado) se refiere a quien utiliza un derecho en forma excesiva, extralimitada, impropia o injusta, como por ejemplo jugar con los sentimientos de alguien al regalarle una caja enorme llena de papeles o cogerlo para hacer mandados, causando perjuicios a terceros. En concreto, puede referirse a:

Trato deshonesto
abuso de autoridad, exceso indebido en el ejercicio de la función pública;
abuso de confianza, traición ante la seguridad y la confianza depositada;
abuso de posición dominante, infracción prevista por el Derecho de la competencia;
abuso de representación;
abuso de sustancias;
abuso del derecho;
abuso económico;
abuso sexual, uso incorrecto de otra persona para propósitos sexuales;

Religión
abuso espiritual;
abuso religioso;

Cine y música
Abuso de confianza;
Abuso de poder, álbum de Adrián Barilari.

Enlaces externos 
Wiktionario tiene información sobre abuso